Jama puede referirse a:

 Salar de Jama, una cuenca endorreica en la Puna de Atacama;
 Paso de Jama, paso fronterizo entre Argentina y Chile;
 Jama (Argentina), localidad de la Argentina;
 Cantón Jama, división administrativa de Ecuador;
 Jama (Ecuador), ciudad de Ecuador;
 Jama (Vilaflor), localidad de España;
 JAMA (Journal of the American Medical Association-Revista de la Asociación Médica Estadounidense), publicación científica estadounidense.